Свидвин:

 Свидвин — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Свидвинский повят.
 Свидвин — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Свидвинский повят, Западно-Поморское воеводство.